Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2014 nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo čtrnáct tenistek, z toho dvanáct po výhrách ve dvou kolech a Češka Karolína Plíšková s Ruskou Jelenou Vesninovou jako šťastné poražené.

Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která v semifinále podlehla starší sestře Venus Williamsové. Ta snížila pasivní bilanci vzájemných duelů na 11–14, když přerušila sérii pěti výher Sereny. Naposledy předtím ji Venus porazila v semifinále Barclays Dubai Tennis Championships 2009.

Vítězkou se stala třetí nasazená Polka Agnieszka Radwańská, která ve finále zdolala nenasazenou Venus Williamsovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Získala tak první titul v probíhající sezóně, když naposledy předtím triumfovala téměř před rokem na zářijovém KDB Korea Open 2013. Celkově si připsala čtrnáctou kariérní trofej ve dvouhře.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
 Serena Williamsová (semifinále)
 Petra Kvitová (3. kolo)
 Agnieszka Radwańská (vítězka)
 Maria Šarapovová (3. kolo)
 Eugenie Bouchardová (2. kolo)
 Angelique Kerberová (3. kolo)
 Jelena Jankovićová (3. kolo)
 Viktoria Azarenková (čtvrtfinále)
 Ana Ivanovićová (2. kolo)
 Dominika Cibulková (2. kolo)
 Caroline Wozniacká (čtvrtfinále)
 Flavia Pennettaová (1. kolo)
 Sara Erraniová (1. kolo)
 Carla Suárezová Navarrová (čtvrtfinále)
 Lucie Šafářová (3. kolo)
 Andrea Petkovicová ''(odstoupila)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 

 Kvalifikantky 

 Šťastné poražené 

 Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikantka 

 Druhá kvalifikantka 

 Třetí kvalifikantka 

 Pátá kvalifikantka 

 Devátá kvalifikantka 

 Desátá kvalifikantka 
{{Pavouk 4-3
| RD1=První kolo
| RD2=Kvalifikační kolo

|team-width=185

| RD1-seed1=10
| RD1-team1= Annika Becková
| RD1-score1-1=77
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3=1
| RD1-seed2=Alt
| RD1-team2= Julia Putincevová
| RD1-score2-1=65
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3='''6

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Anett Kontaveitová
| RD1-score3-1=2r
| RD1-score3-2=
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=19
| RD1-team4=

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2014